RJ bzw. R. J. steht als Abkürzung für:

 R. J., US-amerikanischer Sänger und Rapper
 Japan nach dem ICAO-Code
 Las Vegas Review-Journal, größte Tageszeitung im US-Bundesstaat Nevada
 railjet, Hochgeschwindigkeitszug der Österreichischen Bundesbahnen
 Rapperswil-Jona, Gemeinde im schweizerischen Kanton St. Gallen
 Regiojet, Eisenbahnverkehrsunternehmen in Tschechien und der Slowakei
 Registered Jack, von der amerikanischen FCC genormte Telefonverkabelungen, Stecker und Buchsen, z. B. RJ45
 Republikanische Jugend, Jugendorganisation der rechtskonservativen Partei Die Republikaner
 Rio de Janeiro, Stadt und Bundesstaat in Brasilien
 Rote Jungfront, Jugendorganisation des Roten Frontkämpferbundes (RFB)
 Royal Jordanian, jordanische Fluggesellschaft, nach dem IATA-Airline-Code

RJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland (historisch): Reuß jüngere Linie
 Großbritannien: Manchester
 Großbritannien: Reading in der Grafschaft Berkshire
 Indien: Rajasthan
 Norwegen: Stavanger in der Provinz Rogaland

RJ sind die Initialen der Vornamen der folgenden Person:

 RJ Cyler (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler

rj steht für:

 Radio Jena, Bürgerradio in Thüringen

RJ